Форсайт () може означати:

 Форсайт (прогнозування) (від  — «погляд у майбутнє») — це систематична спроба зазирнути в довгострокове майбутнє науки, технології, економіки та суспільства.

Прізвище 

 Вільям Форсайт (; 1955) — американський актор.
 Вільям Форсайт (, 1737—1804) — шотландський садівник та ботанік.
 Девід Форсайт (; 1854—1909) — шотландський правник, шахіст і шаховий організатор.
 Джон Форсайт (; 1780—1841) — американський державний діяч.
 Крейг Форсайт (; 1989) — шотландський футболіст.
 Марк Форсайт (; 1977) — британський письменник та блогер.
 Фредерік Форсайт (; 1938) — англійський письменник.

Топонім



Округи
 Форсайт (округ, Джорджія)
 Форсайт (округ, Північна Кароліна)

Населені пункти
 Форсайт — місто, штат Джорджія
 Форсайт — місто, штат Міссурі
 Форсайт — місто, штат Монтана
 Форсайт — селище, [[Іллінойс|штат Ілл

Див. також 
 HMS Foresight (H68)
 Балет «Форсайт»
 Сага про Форсайтів